Бузі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Бузі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор